|-
| 143701 - ||  || 19 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143702 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143703 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143704 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143705 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143706 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143707 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143708 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143709 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143710 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143711 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143712 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143713 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143714 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143715 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143716 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143717 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143718 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143719 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143720 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143721 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143722 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143723 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143724 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143725 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143726 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143727 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143728 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143729 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143730 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143731 - ||  || 23 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143732 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143733 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143734 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143735 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143736 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143737 - ||  || 22 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143738 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143739 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143740 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143741 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143742 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143743 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143744 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143745 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143746 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143747 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143748 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143749 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143750 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 143751 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 143752 - ||  || 5 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143753 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143754 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143755 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143756 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143757 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143758 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143759 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143760 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143761 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143762 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143763 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143764 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143765 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143766 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143767 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143768 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143769 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143770 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143771 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143772 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143773 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143774 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 143775 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143776 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143777 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143778 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143779 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143780 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143781 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143782 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143783 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143784 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143785 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143786 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143787 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143788 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143789 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143790 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143791 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143792 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143793 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143794 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143795 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143796 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143797 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143798 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143799 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143800 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-